Zuckert ist der Familienname folgender Personen:
 León Zuckert (1904–1992), kanadischer Komponist, Dirigent und Musiker
 Eugene M. Zuckert (1911–2000), US-amerikanischer Politiker
 Bill Zuckert (1915–1997), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Zucker
 Zückert